Ботукату () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Бауру. Население составляет 	207 410	 человек (на 2010 год). Площадь — 	4 374,588	 км². Плотность населения — 	47,41	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 2 256 417 857,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 11 742,57 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,812 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Аньемби
 Бофети
 Ботукату
 Коншас
 Пардинью
 Пратания
 Сан-Мануэл

Микрорегионы штата Сан-Паулу